Adolf Lang (1848-1913) – węgiersko-niemiecki architekt
 Adolf Lang (1913-1993) – niemiecki kierowca wyścigowy